Meintz ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Meintz (1933–2018), luxemburgischer Politiker
 Claude Meintz (1944–2014), luxemburgischer Archivar und Konservator

Siehe auch:
 Mainz, Maintz, Mayntz